Саймак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саймак, Клиффорд Дональд  (1904—1988) — американский писатель в жанре научной фантастики и фэнтези.
 Саймак, Сильвио (Сильвио Шимач) (род. 1973) — американский актёр и мастер боевых искусств хорватского происхождения.